El término Sessions hace referencia a múltiples artículos en Wikipedia:
 Sessions (álbum), un álbum recopilatorio inédito de The Beatles;
 Sessions (apellido), un apellido;
 The Sessions, una película de 2012;

Personas
Michael Sessions, alcalde de Hillsdale;
Ramon Sessions, jugador de baloncesto estadounidense; o
Roger Sessions, compositor , crítico y profesor de música.

Otros 
 BBC Sessions
 The Peel Sessions
 Sessions@AOL (desambiguación)